« Jeanne à Jean » est une personne transgenre ou intersexe mentionnée  dans un ouvrage d'Ambroise Paré.

Faits 
« Jeanne à Jean » grandit vers 1560 à Reims. Elle est considérée comme une fille jusque l'âge de 14 ans lorsqu'elle aurait subitement été dotée d'organes génitaux masculins. Ses parents se tournent alors vers l'église, la font renommer Jean et reçoivent l'autorisation de lui faire porter des vêtements d'homme.

Bibliographie 
 Ambroise Paré, Les œuvres d'Ambroise Paré, Lyon, Philippe Borde, 1641, p. 656

Références

Articles connexes 
 Germain Garnier (de Vitry)
 Mary de Vitry

Personnalité liée aux thèmes LGBT
Pionnier de la transidentité